Le centre de formation des Girondins de Bordeaux est basé sur la plaine sportive du Haillan. Il fait le fruit d'un important travail depuis que M6 ait décidé en 2002 d'axer sa politique sur la formation. Patrick Battiston dirige le centre de formation.

Toutes les équipes de jeunes jouent leurs matchs à domicile au Haillan, l'équipe réserve évoluant en CFA joue elle au Stade Galin à Bordeaux.

Il fait partie des 16 centres de formation français, homologués de catégorie 1 classe A.

Équipe de réserve (CFA) 
L'équipe de réserve des Girondins de Bordeaux évolue lors de la saison 2012-2013 en CFA poule D.

Effectif 2021-2022

Centre de formation 
Le centre de formation des Girondins de Bordeaux est réputé comme l'un des meilleurs de France. Il a révélé beaucoup de grands joueurs qui auront fait carrière plus tard en équipe de France comme Alain Giresse, Christophe Dugarry ou Bixente Lizarazu, ou dans d'autres sélections nationales comme Marouane Chamakh. Récemment des joueurs prometteurs issus du centre de formation et toujours dans l'équipe fanion sont promis à une grande carrière.

Patrick Battiston et Marius Trésor sont les responsables du centre de formation ainsi que les entraîneurs de l'équipe réserve.

Le centre de formation est constitué de l'équipe réserve du club, d'une équipe de moins de 18 ans, moins de 16 ans, moins de 14 ans évoluant tous en Fédérale, le niveau le plus haut de ces catégories. L'équipe des moins de 15 ans évolue dans le championnat de Division d'Honneur d'Aquitaine qui est la plus haute division à cet âge.
Les moins de 15 ans et les moins de 18 ans évoluent également en Coupe. La Coupe Fouchy (Coupe d'Aquitaine) pour les 15 ans et la Coupe Gambardella pour les 18 ans, l'équivalent de la Coupe de France pour les équipes de moins de 18 ans.

Les Girondins de Bordeaux sont  en 2008 dans le classement des centres de formation de France derrière le Stade rennais.

Une preuve évidente de la réussite du club en matière de formation est Grégory Sertic. En effet, ce joueur de 28 ans issu du centre de formation dispute son premier match en championnat contre le Stade rennais FC le 29 avril 2009 et il est titulaire contre Sochaux à la journée suivante où il marque son premier but d'un superbe enroulé du pied gauche.

U19 
En coupe Gambardella, les jeunes de la formation girondine échouent en finale lors de l'édition 2007-08 pour ensuite remporter le trophée en 2012-13 pour la seconde fois depuis 1975-76.

Joueurs ayant signé professionnel depuis 2002

2002 
  Juan Pablo Francia
  Marc Planus
  Marouane Chamakh

2003 
  Rio Mavuba
  Mathieu Valverde
  Ted Lavie

2004 
  Sylvain Franco
  Gérald Cid
  Hervé Bugnet

2005 
  Pierre Ducasse
  Florian Marange

2006 
  Gabriel Obertan
  Paul Baysse
  Mamadou Baldé
  Romain Brégerie
  Benoît Trémoulinas

2007 
  Henri Saivet
  Bruno Ecuele Manga

2008 
  Kevin Olimpa
  Cheick Diabaté
  Floyd Ayité
  Wilfried Moimbé
  Abdou Traoré

2009 
  Ludovic Sané
  Matthieu Saunier
  Paul Lasne
  Grégory Sertic
  Grzegorz Krychowiak
  Marvin Esor

2010 
  Salif Sané
  Emiliano Sala
  Fabien Farnolle

2011

2012 
  Maxime Poundjé
  Hadi Sacko

2013 
  Valentin Vada
  Younes Kaabouni

2014 
  Gaëtan Laborde
  Théo Pellenard
  Thomas Touré
  Cédric Yambéré

2015 
  Enzo Crivelli
  Frédéric Guilbert
  Jérôme Prior
  Kévin Soni
  Adam Ounas

2016

2017 
  Olivier Verdon
  Jules Koundé
  Zaydou Youssouf
  Aurélien Tchouaméni

2018 
  Yassine Benrahou
  Gaëtan Poussin

2019 
  Albert Lottin
  Till Cissokho
  Thomas Carrique
  Dilane Bakwa
  Amadou Traoré

2020 
  Ismaël Sow
  Sékou Mara

2021 
  Tom Lacoux

Distinctions des équipes jeunes et de la réserve

Navigation 

Équipement sportif achevé en 1980
Stade de football en Nouvelle-Aquitaine
Centre de formation de football en France
Équipe réserve de football
Équipement sportif dans la Gironde
Centre de formation